Harlem Gnohéré (21 februari 1988) is een Franse voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Dinamo Boekarest in januari 2017 voor Steaua Boekarest.

Clubstatistieken
Bijgewerkt tot 29 februari 2020

Persoonlijk Leven
Harlem is de jongere broer van Arthur Gnohéré die eveneens een voetballer is geweest.

Frans voetballer